Михаил Иванович Боголепов () — русский и советский экономист, член-корреспондент Академии наук СССР (1939).

Биография 
Родился  в Можайске, Московской губернии, в семье священника.

Окончив Вифанскую духовную семинарию (1899), Михаил Боголепов приехал в Томск учиться на только что открытом в городе юридическом факультете университета, который окончил в 1903 году. Был оставлен в университете для подготовки к учёному званию по кафедре финансового права — приват-доцент юридического факультета (1907), исполняющий должность экстраординарный профессор (1910) и ординарный профессор (1911). В эти же годы преподавал в Томском университете.

Ученый считал, что развитие кредитного хозяйства, рост финансового капитала и биржевых оборотов, интернационализация экономики заставляют страны дорожить миром.

Затем Боголюбов вместе со своим томским коллегой — профессором М. Н. Соболевым переехал в Харьковский университет, позже — с 1914 года, преподавал в Петербургском и Московском университетах. После Октябрьской революции учёный участвовал в комиссиях, связанных с национализацией банков, был экспертом при заключении мирных договоров России с Литвой и Польшей, являлся организатором и первым ректором Института народного хозяйства в Петрограде (1920—1922).

С 1937 года и по день своей смерти работал в Институте экономики АН СССР. За это время также трудился в Госплане СССР, был экспертом Правления Госбанка СССР, участвовал в разработке финансовой программы 1-й пятилетки.

Скончался 7 августа 1945 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (3-й участок, 47-й ряд).

Семья 
 Отец: Иоанн Николаевич Боголепов (1848—1902), сын дьякона, окончил духовную семинарию (1870). С 1874 г. священник Серпуховского уезда. Законоучитель. С 1897 г. — наблюдатель церковноприходских школ Можайского уезда. Делопроизводитель и казначей Кирилло-Мефодиевского братства.
 Сестры: Мария (1877-?), Нина (1882-?), Лидия (1884-?), Александра (1887-?). Брат: Александр (1881-?).
 Жена — Мария Николаевна. Сын — Игорь (1904—1977).

Награды 
 1936 — Орден Трудового Красного Знамени
 1945 — Орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

Труды 
 «Государственный долг» (1910),
 Боголепов М. И., Соболев М. Н. Очерки русско-монгольской торговли: С приложением 22 фотографий и торговой карты Монголии : Экспедиция в Монголию 1910 г. — Томск, 1911.
 «Война и народное хозяйство» (1915),
 «Валютный хаос» (1922),
 «Европа во власти кризиса» (1922),
 Бумажные деньги. — Пб.; М.: Центр. т-во «Кооперативное изд-во», 1922. — 111 с.
 «Финансовый план пятилетия» (1929).

Литература и архивы 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл. авт.; Под ред. и с предисл. А. Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.
 Архив РАН — Фонд 616, М. И. Боголепова.

Примечания

Ссылки 
 
 Боголепов Михаил Иванович на сайте Архивов РАН
 Боголепов Михаил Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета
 БОГОЛЕПОВ Михаил Иванович

Выпускники Вифанской духовной семинарии
Экономисты СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Директора Института географии РАН
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Сотрудники Института экономики РАН
Сотрудники ИГП РАН
Преподаватели Императорского Томского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета